

Localidades

Rapa (comuna)
Rapa Iti

Rapa

Rapa Nui

Ver também
 Rapa Nui (filme)

Desambiguação
Desambiguações de topônimos